«Салон Китти» — один из фильмов классика эротического кино Тинто Брасса, ставший одним из известных фильмов европейской эротики. Этот фильм является антифашистским и снят в традициях Федерико Феллини и Лукино Висконти. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о моральном упадке в нацистской Германии. Публичный дом «Салон Китти» действительно существовал в Берлине на ул. Гизебрехтштрассе, 11.

Этот фильм принёс Тинто Брассу первый крупный международный успех. Премьера фильма состоялась 2 марта 1976 года в Италии.

После скандального успеха в Европе фильм был отредактирован, при этом были вырезаны эротические сцены. Урезанная, более короткая версия стала доступна широкой массе зрителей. В таком виде под названием «Мадам Китти» фильм был показан в США (премьера 21 января 1977 года), а затем транслировался телевидением многих стран.

Сюжет 
Главная героиня фильма — танцовщица мадам Китти (в реальности Kitty Schmidt (настоящее имя — Katharina Zammit; 1882—1954), которая живёт в нацистской Германии. Она владелица одного из самых роскошных борделей Берлина, куда регулярно приходят руководители рейха. Однажды высокопоставленный офицер СС Гельмут Валленберг угрожает закрыть её заведение и вынуждает Китти сменить весь персонал салона и перевести сам салон в другое помещение.

Теперь салон укомплектован только женщинами чистой арийской крови и одновременно лояльными к фашистскому режиму. Каждая комната в новом борделе оборудована потайными устройствами прослушивания. И Валленберг может не только собирать материал для шантажа неугодных ему людей, но и выяснять, кто высказывает в раскованной атмосфере крамольные мысли о режиме Гитлера.

У Валленберга всё идёт гладко до поры до времени. Его любовница Маргерита, молодая и симпатичная девушка, влюбляется в офицера люфтваффе Ганса Райтера, разочаровавшегося войной и идеями национал-социализма. Маргерита находится в хороших отношениях с Китти, они доверяют друг другу. И теперь, когда Маргерита узнаёт истинную цель существования борделя, она хочет с помощью Китти помешать проведению операции Валленберга.

В ролях 
 Главные роли
 Ингрид Тулин — Китти Келлерманн
 Хельмут Бергер — Гельмут Валленберг
 Тереза Анн Савой — Маргерита
 Джон Стайнер — Бьёндо
 Другие роли
 Мария Мичи — Хильде
 Сара Сперати — Хельга
 Джон Айрленд — Клифф
 Стефано Сатта Флорес — Дино
 Беким Фехмию — Ганс Райтер
 Тина Омон — Герта Валленберг
 Роземари Линдт — Сусан
 Паола Сенаторе — Марика
 Александра Богоевич — Глория
 Дан ван Хусен — Раусс
 Ульрих Хаупт

Другие названия 
  «Salon Kitty» (оригинальное название)
  «Салон Китти»
  «Doppelspiel»
  «Madame Kitty»
  «Madam Kitty»

Издание фильма в России 
В России фильм выпускался вначале на видеокассетах, а затем на DVD. Дистрибьютором продаж этого фильма в России является компания «Союз Видео».

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Салон Китти» на сайте All Movie Guide
 Информация и кадры из фильма на официальном сайте Тинто Брасса (итал.)

Эротические фильмы Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы ФРГ
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Тинто Брасса
Проституция в фильмах
Фильмы о нацистах
Эротические фильмы Германии
Эротические фильмы Франции
Антифашистские фильмы
Фильмы о нацистской Германии
Фильмы Италии 1976 года
Фильмы Франции 1976 года
Эротические фильмы 1970-х годов